Mustapha Tossa est un journaliste franco-marocain né à Marrakech au Maroc le .

Il est diplômé de l’Institut supérieur de journalisme à Rabat promotion 1986 et du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes de Paris.

Il participe en 1988 au lancement du service arabe de Radio France internationale. En 1990, il présente l’émission Rencontres destinée aux communautés d’origines étrangère sur France 3, avant d’effectuer des reportages et de réaliser des documentaires dans le cadre de la série Racines diffusée sur la même chaîne.

Collaborateur de plusieurs médias français, il intègre Monte Carlo Doualiya en 1998 avant d’occuper le poste de rédacteur en chef adjoint en 2000.

Correspondant à Paris de Maroc Hebdo International depuis 1993, il est de avril 2007 à 2011 le correspondant du quotidien marocain francophone Aujourd'hui Le Maroc dans il tenait une rubrique quotidienne sur la politique française.

Il collabore actuellement depuis Paris comme chroniqueur commentateur de l'actualité internationale avec Atlantic Radio, le journal l’Économiste et la chaîne de télévision Medi 1 TV. Il est aussi éditorialiste sur le site d'information AtlasInfo.

Mustapha Tossa parle le français, l’anglais et l’arabe. Il intervient régulièrement sur la chaîne de télévision francophone TV5 Monde, sur France 24 et sur plusieurs chaînes satellitaires arabes pour commenter l’actualité internationale.

Mustapha Tossa tient deux blogs en français et en arabe où il traite de la politique française et internationale à dominance arabe et maghrébine.

Vie privée 
Il est installé à Paris depuis 1987.

Sources 

  portrait de Mustapha Tossa sur Maroc Hebdo

Journaliste marocain
Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance en mai 1963